Blunt (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Blunt (band), een Belgische rockband
Blunt (1998), een film uit 1998
Blunt (cannabis), een sigaar/cigarillo gevuld met wiet en/of hasj

Personen
Alison Blunt, een Britse violiste en componiste
Alfred Blunt, een Anglicaanse geestelijke
Anthony Blunt, Britse spion, kunsthistoricus en professor kunstgeschiedenis
Emily Blunt, een Engels filmactrice
James Blunt, een Britse zanger en liedschrijver
Roy Blunt, een Amerikaanse politicus